Molekulska formula -{C8H16N2O4}- se može odnositi na:

 Pentabamat
 N(6)-Karboksimetilizin